Кубок Глінки і Грецкі 2019 () — 29-й міжнародний юніорський хокейний турнір, що пройшов традиційно в чеському місті Бржецлав та словацькому П'єштяни, з 5 по 10 серпня 2019 року.

Учасники

Група А

Група Б

Груповий етап

Група А

Група В

Фінальний раунд

Матч за 7-е місце

Матч за 5-е місце

Півфінали

Матч за третє місце

Фінал

Підсумкова таблиця

Посилання 
 hlinkagretzkycup.cz  

2019
2019 у хокеї з шайбою
2019 у канадському спорті